Portret kobiety – obraz Correggio z 1518 roku.
 Portret kobiety – obraz Jacka Malczewskiego
 Portret kobiety – obraz Rafaela Santiego
 Portret kobiety – rysunek pastelem autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza